Sandstone Creek (engl. für „Sandsteinbach“) ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Sandstone Creek (Clackamas River), kleiner Zufluss des Clackamas River im Bundesstaat Oregon 
 Sandstone Creek (Grand River, Eaton County), Zufluss des Grand River im Eaton County, Bundesstaat Michigan 
 Sandstone Creek (Grand River, Jackson County), Zufluss des Grand River im Jackson County, Bundesstaat Michigan 
 Sandstone Creek (O’Fallon Creek), Zufluss des O’Fallon Creek im Bundesstaat Montana 
 Sandstone Creek (Ontonagon River), Zufluss des Ontonagon River im Bundesstaat Michigan 
 Sandstone Creek, kleiner Zufluss des North Sylamore Creek im Bundesstaat Arkansas 
 Sandstone Creek (Washita River), Zufluss des Washita River im Bundesstaat Oklahoma 
 Sandstone Creek (West Fork Teanaway River), kleiner Zufluss des West Fork Teanaway River im Bundesstaat Washington